Ashkin peut faire référence à :

Personnalités 
 Arthur Ashkin (1922-2020), un scientifique ayant travaillé pour les Laboratoires Bell et Lucent Technologies
  (1920-1982)
  (1955-), artiste américain

Autres 
 (30251) Ashkin, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Homonymie de patronyme